Bakel ist

 ein anderes Wort für Rohrstock
 Bakel (Senegal), eine Stadt in Senegal
 ein Ortsteil der Gemeinde Gemert-Bakel in den Niederlanden, siehe Gemert-Bakel

Bakel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit van Bakel (1943–1984), niederländischer Maler, Möbeldesigner und Vertreter der Kinetischen Kunst

Siehe auch:
 Schutter & Van Bakel, ehemaliges niederländisches Karosseriebauunternehmen